Кёрсти Луиз Элли (; ) — американская актриса, наиболее известная по роли Ребекки Хоу в ситкоме «Весёлая компания» (1987—1993), за которую она получила премии «Эмми» и «Золотой глобус», а также по роли в ситкоме «» (1997—2000). Она также известна по роли в фильме «Уж кто бы говорил» (1989) и его двух сиквелах.

Ранние годы 
Кёрсти Луиз Элли родилась в Уичито, штат Канзас. Она получила образование в Wichita Southeast High School, где также была черлидершей, которую окончила в 1969 году. В автомобильной катастрофе в 1981 году погибла мать Кёрсти — Лиллиан Микки (урождённая Хитон), а отец, Роберт Дил Элли, был владельцем деревообрабатывающей фабрики, получил тяжёлые травмы. Есть сестра Колетт и брат Крейг. Училась в Университете штата Канзас.

Карьера 
Элли дебютировала на экране в 1982 году в фильме «Звёздный путь 2: Гнев Хана». В 1989 году она снялась вместе с Джоном Траволтой в семейной комедии «Уж кто бы говорил», которая имела огромный успех в прокате, собрав почти 300 млн долларов. После успеха картины последовало два сиквела, которые не имели успеха. В последующие годы актриса снялась в ещё нескольких фильмах, таких как «Сумасшедший дом», «Братья-сёстры, соперники-соперницы», «Деревня проклятых», «Двое: я и моя тень» и «И в бедности и в богатстве».

Элли добилась наибольшей известности по роли в комедийном сериале «Весёлая компания», который принёс ей премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса в комедийном сериале» в 1991 году. В 1994 году она выиграла ещё одну «Эмми», на этот раз в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме» за роль в телефильме «Мать Дэвида». Элли сыграла ещё одну главную роль в карьере, в ситкоме «», который выходил в 1997—2000 годах. Она получила ещё по одной номинации на «Эмми» и «Золотой глобус» за свою роль.

После закрытия сериала «Салон Вероники» у Элли начались проблемы с лишним весом, из-за чего она в основном появлялась в различных реалити-шоу, таких как «Жирная актриса» и «Большая жизнь Кёрсти Элли». Весной 2011 года она принимала участие в 12 сезоне популярного телешоу «Танцы со звездами», благодаря которому она смогла возродить свою карьеру. Элли заняла второе место в конкурсе.

В 2013 году Элли вернулась на телевидение с главной ролью в собственном ситкоме «Кёрсти» на TV Land. В 2016 году Кёрсти присоединилась к актёрскому составу сериала «Королевы крика», исполнив роль доктора Хуффел.

В 2022 году она участвовала в седьмом сезоне шоу «Певец в маске».

Личная жизнь

Браки и дети 
С 1971 по 1977 год Элли была замужем за своим школьным возлюбленным Робертом Данном Элли, у которого, по совпадению, было то же имя, что и у её отца.

С 1983 по 1997 год Элли была замужем за актёром Паркером Стивенсоном. После того, как её единственная беременность закончилась выкидышем в 1990 году на третьем месяце беременности, они усыновили двоих детей: сына Уильяма Тру (род. 28 сентября 1992) и дочь Лилли Прайс (род. 15 июня 1994). У Элли было трое внуков: Уэйлон Трипп (род. в июне 2016), Ребел и Рипп Вудроу (род. 5 июля 2021).

Саентология 
Элли была последовательницей саентологии.

Элли имела кокаиновую зависимость, она прошла Нарконон, программу лечения наркомании, связанную с саентологией и справилась с зависимостью.

В мае 2000 года она приобрела особняк площадью 5200 квадратных футов (480 квадратных метров) на набережной у Лизы Мари Пресли за 1,5 миллиона долларов. Дом находится в Клируотере, штат Флорида, в духовной штаб-квартире Церкви Саентологии. Элли пожертвовала церкви 5 миллионов долларов в 2007 году.

Политика 
В августе 2015 года она написала в Твиттере, что не будет поддерживать Хиллари Клинтон, кандидата от Демократической партии, во время президентских выборов 2016 года, а 8 апреля 2016 года она написала о своей поддержке республиканцев Дональда Трампа и Руди Джулиани. 8 октября 2016 года Элли отказалась от своей поддержки Трампа, написав в Твиттере: «Я ненавижу эти выборы, и я официально больше не поддерживаю ни одного из кандидатов».

В октябре 2020 года она заявила, что голосовала за Трампа в 2016 году и намеревалась проголосовать за него снова в 2020 году. Она также поддержала республиканца Джона Джеймса на выборах в Сенат Соединенных Штатов в 2020 году в Мичигане.

Смерть 
Скончалась 5 декабря 2022 года после непродолжительной борьбы с раком толстой кишки в возрасте 71 года в Тампе, штат Флорида, где проходила лечение. Согласно заявлению, опубликованному её детьми, рак был обнаружен совсем недавно.

Её бывший муж Паркер Стивенсон, двое её детей, Джон Траволта, и другие знаменитости выразили свои соболезнования в социальных сетях.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды 
 Золотой глобус
 1991 — лучшая женская роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл («Весёлая компания»)
 People’s Choice Awards
 1991 — лучшее женское исполнение на телевидении («Весёлая компания»)
 1998 — лучшее женское исполнение в новом телесериале («Салон Вероники»)
 Прайм-таймовая премия «Эмми»
 1991 — лучшая женская роль в комедийном телесериале («Весёлая компания»)
 1994 — лучшая женская роль в мини-сериале или фильме («Мать Дэвида»)

10 ноября 1995 года актриса была удостоена звезды на голливудской «Аллее славы».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Юго-Восточной средней школы Уичито
Выпускники Университета штата Канзас
Киноактрисы США